Up the Downstair — второй студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в мае 1993 года. Изначально альбом должен был быть двойным и включать в себя песню «Voyage 34» (которая вместо этого была выпущена в качестве сингла в 1992) и другой материал, оказавшийся на мини-альбоме Staircase Infinities (1994). В 2005 альбом был частично перезаписан, полностью пересведён, подвергся ремастерингу и переиздан вместе с Staircase Infinities как двойной альбом. Переиздание содержит новое сведение от Стивена Уилсона и перезаписанные барабаны от Гэвина Харрисона, которые заменили электрические барабаны оригинальной версии. Стивен Уилсон сказал, что название альбома появилось благодаря строке песни «Voyage 34» (хоть и на альбоме присутствует трек с таким же названием). Другое переиздание на двойном виниле было выпущено 14 августа 2008 года на Kscope Records.

Список композиций

Обновлённое и пересведённое издание 2005 года

Участники записи

Porcupine Tree 
 Стивен Уилсон — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные, драм-машина, лирика

Приглашённые участники 
 Колин Эдвин — бас-гитара на «Always Never»
 Ричард Барбери — электроника на «Up the Downstair»
 Сьюзанн Дж. Барбери — вокал на «Up the Downstair»
 Гэвин Харрисон — барабаны (только на первом диске издания 2004 года)
 Алан Даффи — лирика на «Always Never», «Small Fish», «Fadeaway» и «The Joke’s on You»

Ссылки 
 Официальный сайт Porcupine Tree

Примечания 

Альбомы 1993 года
Альбомы Porcupine Tree